Директните елиминации на Евро 2016 започват на 25 юни 2016 г. и завършват на 10 юли 2016 г. с финал в Сен Дени (предградие на Париж).

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Схема

Осминафинали

Швейцария срещу Полша

Уелс срещу Северна Ирландия

Хърватия срещу Португалия

Франция срещу Република Ирландия

Германия срещу Словакия

Унгария срещу Белгия

Италия срещу Испания

Англия срещу Исландия

Четвъртфинали

Полша срещу Португалия

Уелс срещу Белгия

Германия срещу Италия

Франция срещу Исландия

Полуфинали

Португалия срещу Уелс

Германия срещу Франция

Финал

Източници 
Съдийските наряди на Евро 2016

Външни препратки 
 Официален сайт на Евро 2016

Д